Herminia de Waldeck-Pyrmont (en alemán, Hermine zu Waldeck und Pyrmont; Arolsen, 29 de septiembre de 1827 - Bückeburg, 16 de febrero de 1910) fue una princesa alemana. Era la segunda hija del príncipe Jorge II de Waldeck-Pyrmont y de su esposa, la princesa Emma de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym. Era una tía de la reina Emma de los Países Bajos.

Matrimonio y descendencia 
El 25 de octubre de 1844, en Arolsen, contrajo matrimonio con su primo, el príncipe Adolfo I Jorge de Schaumburg-Lippe. La madre de él era una hermana de su padre. Tuvieron ocho hijos:

 Herminia (1845-1930), desposó al duque Maximiliano de Wurtemberg, el único hijo del duque Pablo Guillermo de Wurtemberg.
 Jorge (1846-1911), sucedió a su padre como príncipe de Schaumburg-Lippe. Desposó a la princesa María Ana de Sajonia-Altemburgo.
 Hermann (1848-1928), soltero y sin hijos.
 Emma (1850-1855).
 Ida (1852-1891), desposó al príncipe Enrique XXII de Reuss-Greiz.
 Otón Enrique (1854-1935), desposó morganáticamente a Ana von Koppen.
 Adolfo (1859-1916), desposó a la princesa Victoria de Prusia, hija del emperador alemán Federico III y de Victoria, princesa real, la hija mayor de la reina Victoria del Reino Unido.
 Emma (1865-1868).

Dos de sus hijas recibieron el nombre de Emma; ambas murieron en la infancia.

Títulos y estilos 
 29 de septiembre de 1827 - 25 de octubre de 1844: Su Alteza Serenísima la princesa Herminia de Waldeck-Pyrmont.
 25 de octubre de 1844 - 21 de noviembre de 1860: Su Alteza Serenísima la princesa heredera de Schaumburg-Lippe.
 21 de noviembre de 1860 - 8 de mayo de 1893: Su Alteza Serenísima la princesa de Schaumburg-Lippe.
 8 de mayo de 1893 - 16 de febrero de 1910: Su Alteza Serenísima la princesa viuda de Schaumburg-Lippe.

Ancestros 

Princesas de Waldeck-Pyrmont
Princesas de Schaumburg-Lippe
Alemanes del siglo XIX